Abiga é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Ajuga chamaepitys
 Ajuga iva